Aleksander Wasylewicz Czartoryski (zm. po 1477) – koniuszy wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza, namiestnik Nowogrodu Wielkiego
 Aleksander Fiodorowicz Czartoryski (zm. 1571) – wojewoda wołyński
 Aleksander August Czartoryski (1697-1782) – wojewoda ruski